Andrej Česnokov – ex tennista russo
 Jurij Borisovič Česnokov – pallavolista, allenatore di pallavolo e dirigente sportivo sovietico
 Jurij Ivanovič Česnokov – calciatore sovietico